

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Asyria najechała na Urartu. Skutkiem tej łupieżczej wyprawy było splądrowanie czternastu miejscowości, czym chełpił się w inskrypcjach król asyryjski Salmanasar III.